

Patronyme
 Gédéon Pitard (1989-), joueur camerounais de basket-ball
 Georges Pitard (1897-1941), avocat communiste fusillé au Mont-Valérien
 Jean Pitard (1238-1315), premier chirurgien de Saint Louis, de Philippe le Hardi et de Philippe le Bel
 Louis Pitard et Juliette Pitard, cyclistes ayant participé en tandem à la course cycliste Paris-Brest-Paris en 1931
 Michel Pitard (1950-), coureur cycliste français

Art et culture 
 Les Pitard, roman de Georges Simenon

Homonymie de patronyme